Рар — многозначный термин.

Имя 
 Рар — персонаж древнегреческой мифологии; см. также .

Фамилия 
 Рар, Александр Глебович (род. 1959) — немецкий журналист-международник, сын Г. А. Рара.
 Рар, Владимир Фёдорович (1880—1919) — полковник русской армии, участник Русско-японской войны и Белого движения; родственник Л. А. Рара и Г. А. Рара.
 Рар, Глеб Александрович (1922—2006) — журналист и историк, общественный деятель русской эмиграции; брат Л. А. Рара, отец А. Г. Лара.
 Рар, Лев Александрович (1913—1980) — журналист и издатель, общественный деятель русской эмиграции; брат Г. А. Рара.

Аббревиатура 
 РАР — Российская академия радио.
 РАР — Российская академия рекламы.
 РАР — служба радиационно-аварийных работ.
 РАР — «РосАлкогольРегулирование», Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка.

См. также 
 RAR — формат сжатия данных и программа-архиватор.
  (латиницей)
 WinRAR — архиватор